Jméno Jan Bartoš nosí více osobností:

 Jan Bartoš (literární historik) (1887–1955) – český středoškolský profesor, spisovatel a literární historik; pseudonymně Jan Bartoš-Bělčický
 Jan Bartoš (dramatik) (1893–1946) – český dramatik a divadelní vědec; pseudonymně Jan Brauner
 Jan Bartoš (kněz) (1829–1899) – český kněz
 Jan Zdeněk Bartoš (1908–1981) – český hudební skladatel
 Jan Bartoš (herec, 1932) (* 1932) – český herec narozený roku 1932
 Jan Bartoš (sochař) (* 1947)  – český sochař aktivní v pol. 20. století
 Jan Bartoš (herec, 1979) (* 1979) – český herec narozený roku 1979
 Jan Bartoš (klavírista) (* 1981) – český klavírista
 Jan Bartoš (fotbalista, 1988) – český fotbalista narozený roku 1988
 Jan Bartoš (fotbalista, 1993) – český fotbalista narozený roku 1993